Dierlijk weefsel:
 Stroma (hoornvlies), een laag in het hoornvlies
 Stroma (iris), een laag in het regenboogvlies
 Stroma (beenmerg), steunweefsel in het beenmerg
 Stroma (eierstok), weefsel in het ovarium

Plantaardig weefsel:
 Stroma (chloroplast), een vloeistof in een chloroplast
 Stroma (schimmel), een structuur van schimmeldraden

Overig:
 Stroma (eiland), een eiland voor de Schotse kust
 Freddie Stroma (1987), een Brits acteur

Zie ook 
 Stromae, pseudoniem van de Belgische zanger Paul Van Haver